alles wat een begin aanduidt, zoals het opstijgen van een vliegtuig op een startbaan of het vertrek of vertrekpunt bij een sportwedstrijd
de knop 'start' van het startmenu
Start Uitzendbureau, de voormalige naam van Start People
Strategic Arms Reduction Treaty oftewel Verdrag voor Vermindering van Strategische (nucleaire) Wapens, twee overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in de 20e eeuw
START-initiatief, een plan van de Vlaamse regering uit 2004 voor de luchthavenregio